Basildon – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Basildon – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Basildon (borough) – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)